Ogliastra, een Italiaanse provincie, op Sardinië
 Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk Groningen, een voormalige vervoersmaatschappij in Noord-Nederland
 Og, een reus of koning uit Hebreeuwse geschriften